В 1997 году сборная России по футболу провела 12 встреч, 4 из которых выиграла, 4 свела вничью и 4 проиграла. Команда заняла 2-е место в отборочной группе к чемпионату мира 1998 года и вышла в стыковые матчи, где проиграла сборной Италии по сумме двух встреч (1:1 дома, 0:1 в гостях).

Список встреч 
Международный турнир «Кубок „Карлсберг“». 1/2 финала

Международный турнир «Кубок „Карлсберг“». Финал

Товарищеский матч

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Товарищеский матч

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Первый стыковой матч зоны УЕФА

Отборочная стадия XVI чемпионата мира. Ответный стыковой матч зоны УЕФА

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России в 1997 году на сайте rusteam.permian.ru

1997